Główny artykuł:  Reprezentacja Czarnogóry w piłce nożnej

Dotychczas Czarnogóra rozegrała 132 oficjalne mecze. Bilans spotkań to: 44 zwycięstwa - 36 remisów - 52 porażki. Bilans bramek wynosi: 157-170.

Oficjalne mecze

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nieoficjalne mecze

1945

1946

Przypisy 

Czarnogora
Reprezentacja Czarnogóry w piłce nożnej